Municipio de Haddon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Haddon (condado de Sullivan, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Sullivan.
 Municipio de Haddon (condado de Camden, Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Camden.